Берха () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 218 км². Население 15325 человек (на 2010 год). Расстояние 52 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Berja — Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Berja — Diputación Provincial de Almería

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии